Thismiaceae J.G. Agardh – rodzina roślin z rzędu pochrzynowców (Dioscoreales), obejmująca 5 rodzajów roślin występujących w państwie holarktycznym, paleotropikalnym, neotropikalnym, australijskim i holantarktycznym: w południowo-wschodniej Azji, Afryce, Ameryce, Australii i Nowej Zelandii.

Morfologia 
Rośliny myko-heterotroficzne, zwykle bezzieleniowe, niewielkie, ryzomowe. Liście zredukowane, drobne, na przemian- lub naprzeciwległe, błoniaste, siedzące, proste, o blaszkach całobrzegich, równolegle użyłkowanych.  Kwiaty trzykrotne, pojedyncze lub zebrane w groniasty kwiatostan, wyrastające na szczycie pędu. Okwiat pojedynczy, 6-listkowy. Listki położone w 2 okółkach, o równej lub różnej długości. Pręcikowie złożone z 6 pręcików (rzadziej 3). Słupkowie złożone z 3 owocolistków, synkarpiczne, dolne. Zalążnie jednokomorowe, jednosłupkowe, zakończone 3 znamionami. Zalążki anatropowe, parietalne, liczne. Owoce w formie torebek.

Systematyka 
 Systematyka według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016) 
Rodzina wyodrębniona jako siostrzana dla krąpielowatych w rzędzie pochrzynowców. W systemie APG II (2003) rodzina była włączona do trójżeńcowatych w randze plemienia Thismieae.

Pozycja rodziny w obrębie rzędu pochrzynowców (Dioscoreales):

 Podział na rodzaje
 Afrothismia (Engl.) Schltr.
 Haplothismia Airy Shaw
 Oxygyne Schltr.
 Thismia Griff. 
 Tiputinia P.E. Berry & C. L. Woodw.

Przypisy 

Thismiaceae